Ciló o Quiló ( o ) va ser un sobrenom que apareix en monedes de la gens Flamínia. Alguns gramàtics llatins diuen que Ciló (Cilo) era un renom donat a la gent que tenia el cap llarg i estret i Quiló (Chilo) als que tenien els llavis grossos.

Referències 

Cognoms romans
Cilo